— японская фамилия и топоним.

Персоналии:
 Ёсида, Акико (род. 1976) — японская певица, известная под псевдонимом KOKIA.
 Ёсида, Акихико (род. 1967) — японский художник-иллюстратор, дизайнер персонажей компьютерных игр.
 Ёсида, Аяко (род. 1976) — японская гребчиха.
 Ёсида, Дзэнго (1885—1966) — адмирал Императорского флота Японии.
 Ёсида, Ёсикацу (род. 1941) — японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.
 Ёсида, Ёсисигэ (1933—2022) — японский кинорежиссёр и сценарист.
 Ёсида, Канэтомо (1435—1511) — японский священник.
 Ёсида, Кейсин (род. 1987) — японский лыжник.
 Ёсида, Косаку (1909—1990) — японский математик, специалист в области функционального анализа.
 Ёсида, Котаро (1883—1966) — японский мастер боевых искусств, учитель Масутацу Оямы.
 Ёсида Кэнко (1283—1350) — японский писатель и поэт, автор дзуйхицу «Записки от скуки».
 
 Ёсида, Масао (1955—2013) — директор АЭС Фукусима-1.
 Ёсида, Масатака (род. 1993) — японский бейсболист.
 Ёсида, Мая (род. 1988) — японский футболист.
 Ёсида, Мицунори (род. 1962) — японский футболист.
 Ёсида, Рихоко (род. 1949) — сэйю.
 Ёсида, Саори (род. 1982) — японская женщина-борец вольного стиля, чемпионка Олимпийских игр (2004, 2008, 2012).
 Ёсида Сёин (1830—1859) — японский политический деятель, философ.
 Ёсида, Сигэру (1878—1967) — пятикратный премьер-министр Японии (1946—1947, 1948—1954).
 Ёсида, Сюхэй (род. 1964) — японский бизнесмен.
 Ёсида, Тацуя (род. 1961) — японский музыкант.
 Ёсида, Тинами (род. 1991) — японская кёрлингистка.
 Ёсида, Тосимицу (род. 1963) — японский футбольный арбитр.
 Ёсида, Хидэхико (род. 1969) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр (1992).
 Ёсида, Эмика (род. 1985) — японская легкоатлетка.
 Ёсида, Юка (род. 1976) — японская теннисистка.
 Ёсида, Юми (род. 1949) — японская певица и сэйю, вокалистка группы Goddess Family Club.
 Ёсида, Юрика (род. 1993) — японская кёрлингистка.

Населённые пункты:

 Ёсида (Иокогама) — часть района Нака города Иокогама.

 Ёсида (Ниигата) — посёлок в японской префектуре Ниигата, в настоящее время часть города Цубаме.
 Ёсида (Эхимэ) — посёлок в префектуре Эхимэ.
 Ёсида (Кагосима) — посёлок в префектуре Кагосима.
 Ёсида (Сайтама) — посёлок в префектуре Сайтама.
 Ёсида (Сидзуока) — посёлок в префектуре Сидзуока.
 Ёсида (Хиросима) — посёлок в префектуре Хиросима.

См. также 
 Братья Ёсида — японская музыкальная группа, исполняющая нео-традиционную музыку на цугару-дзямисэнах.
 Ёсида синто — одно из учений синто, созданное Ёсидой Канэтомо.
 Ёсида-дзиндзя (святилище Ёсидо) — синтоистское святилище в Киото.